Le tournoi de tennis Australian Hardcourt est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1974 se dispute à Gympie du  au .

Helen Anliot remporte le simple dames. En finale, elle bat Natasha Chmyreva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Australian Hardcourt
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1974
Australian Hardcourt
Événement sportif dans le Queensland
Wide Bay-Burnett
Tennis en Australie en 1974
Tennis en novembre 1974
Tennis en décembre 1974